Le mot krok peut désigner :
 Krok ou Croc de Bohême, un personnage légendaire de l'histoire de Bohême.
 Les aventures de Kroc le Bô est une série de bande dessinée humoristique française.
 Le nom d'un astéroïde, (3102) Krok.
 Le nom d'un festival de film d'animation, le KROK International Animated Film Festival.
 Krok, une localité suédoise de la commune de Mark.

Voir aussi 
 
 
 
 
 Kroog